Filips van Lannoy (1429-1495), heer van Willerval
Filips van Lannoy (-1535), heer van Santes
Filips van Lannoy (1487-1543), heer van Molembaix
Filips van Lannoy (1514-1553), prins van Sulmona en Ortonamare
Filips van Lannoy (-1574), heer van Beauvoir
Filips van Lannoy (1602-1681), kolonist
Filips van Lannoy (1615-1658), graaf van La Motterie
Filips van Lannoy (1866-1937), graaf en Belgisch politicus
Filips van Lannoy (1922-2019), graaf